Любовь Алексеевна Кузьмичёва (Екименко, Аверкина) (7 мая 1937, Москва — 27 апреля 2014, там же) — советская и российская певица, исполнительница народных и эстрадных песен, народная артистка России (1995); солистка Государственного русского народного хора им. М. Е. Пятницкого (с 1955 по 1965 год); солистка Академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Николая Кутузова (с 1965 по 1998 год).

Биография 
 
Любовь Алексеевна Кузьмичёва (девичья фамилия Екименко) родилась в Москве 7 мая 1937 года в семье рабочих. Как и у всех детей военного времени детство было тяжелое, голодное. Маленькой Любе приходилось пасти коров, чтобы помочь матери прокормить детей.

По окончании средней школы Люба устроилась музейной рабочей в Государственную Третьяковскую галерею. В послевоенное время в семье по вечерам пели народные песни и песни о войне, о Родине. И Люба с детства полюбила петь и активно участвовала в художественной самодеятельности.

Первые уроки по вокалу получила у К . А. Апухтиной, преподавателя Музыкальной академии им. Гнесиных . В 1955 году была принята вне конкурса в Государственный русский народный хор имени Пятницкого, в котором проработала 10 лет как Любовь Екименко, а после первого замужества как Любовь Аверкина. Занятия с хормейстером заслуженным деятелем искусств РСФСР Н. М. Королевой позволили молодой певице стать солисткой хора. В этом коллективе раскрылась ее яркая индивидуальность, особенно удавались мягкие, лирические запевы а капелла.

В 1965 году Любовь Алексеевна стала солисткой Хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Н. В. Кутузова. Глубокое проникновение в образ, теплота и задушевность исполнения, артистичность и высокий профессионализм были отмечены многими композиторами и музыкальными критиками и принесли певице заслуженный успех. Певица Людмила Зыкина в аннотации к грампластинке «Поет Любовь Кузьмичёва» написала так: «Целомудренное, проникновенное, исключительно тонкое исполнение Л. Кузьмичёвой оставляет незабываемое впечатление, неподвластное времени».

За время работы в хоре им. Пятницкого и Хоре русской песни ВР и ЦТ певица побывала с гастролями в Венгрии, США, Канаде, Мексике, Дании, Швеции, Чехословакии, Германии; неоднократно выезжала в составе артистических бригад с шефскими концертами к морякам Северного ВМФ, пограничникам Белоруссии, Армении, Карелии, Азербайджана.

С 1970 по 1977 год Л. Кузьмичёва была участницей вокального трио «Рябинушка» под руководством Марины Пановой — хормейстера Академического хора русской песни ЦТ и ВР. В состав трио входили также солистки хора Алла Лаптева и Дана Муравьева. Позже вместо Любови Кузьмичёвой в коллектив пришла Нина Кудрявцева.

С 1977 по 1985 год Любовь Кузьмичёва исполняла сложнейшую партию «Запева» в опере «Мертвые души» Родиона Щедрина в постановке ГАБТ СССР и в 1988 году в Бостоне на фестивале «Делаем музыку вместе».

Похоронена на Введенском кладбище в Москве (участок 18, родственное захоронение).

Награды и звания 
 знак «Победитель соцсоревнования 1974 г.»;
 знак «Отличник телевидения и радио» (1975 г.);
 Заслуженная артистка РСФСР (1982 г.);
 медаль «Ветеран труда» (1984 г.);
 Народная артистка РФ (1995 г.);
 Награждена почётными грамотами Гостелерадио СССР, Министерства культуры СССР, Министерства обороны СССР.

Личная жизнь и семья 
Отец — Екименко Алексей Петрович (1911—1984), мать — Матрёна Филатовна (1913—2002), отчим — Ясюк Иван Дмитриевич (1913—1989).

Родная сестра Нина (1939—2003) и сводные брат и 4 сестры, проживавшие в г. Балтийск Калининградской области, где семья обосновалась по возвращении из эвакуации.

Первый брак с Александром Петровичем Аверкиным (с 1961 по 1967 год), в котором родилась дочь Марина. Второй брак с Михаилом Михайловичем Кузьмичёвым (с 1967 по 1988 год).

Записи 
За 43-летний период творческой деятельности в фонд радиовещания певицей записано более 300 народных и авторских произведений соло и с хором, песен к радиоспектаклям и кинофильмам. Среди них наиболее известны:
Грампластинки
 Поёт Любовь Кузьмичёва — «Мелодия», 1979;
 Поёт Любовь Кузьмичёва — «Мелодия», 1990
Сольные записи
 В пяти шагах (А. Аверкин — В. Бутенко, Г. Георгиев])
Записи с Государственным Русским народным хором имени Пятницкого
 Енисей (Г. Пономаренко — И. Кашежева)
 Зеленая рощица (русская народная песня);
 Цвети, наш край (С. Туликов — С. Васильев);
Записи с Хором русской песни ВР и ЦТ под руководством Николая Кутузова
 Баллада о двух солдатах (Н. Кутузов — слова народные) — соло с А. Корнелюком, В. Шуваловым/Н. Супониным;
 В полном разгаре страда деревенская (русская народная песня);
 Да купил Ванька себе косу (русская народная песня);
 Метёт метель (А. и Г. Заволокины — В. Боков) — соло с Л. Никольской;
 Падает снег (А. Аверкин — В. Пятко) — соло с Л. Лазаревой;
 Разлилась Волга широко (русская народная песня);
 Расцвела у окошка белоснежная вишня (М. Чумаков — В. Бурыгин) — соло с Л. Лазаревой;
 Эх, страдание (русская народная песня)
Трио «Рябинушка» (Дана Муравьева, Любовь Кузьмичёва, Алла Лаптева)
 Вокальное трио «Рябинушка» — «Мелодия», 1979;
 Девичье страдание (И. Шамо — А. Макаров);
 Ива белая (Н. Поликарпов — С. Красиков)

Примечания 

Записи

Ссылки 
 Музей телевидения и радио в интернете
 Поет Любовь Кузьмичева, Мелодия, 1979 г.
 Поет Любовь Кузьмичева, Мелодия, 1990 г.

Похороненные на Введенском кладбище
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Певцы и певицы XX века